Корнеевский сельский совет () — входит в состав
Весёловского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Корнеевка.

История 
 1868 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 с. Корнеевка

Примечания